Paul Goddard (1946–2014) amerikai zenész (Atlanta Rhythm Section)
 Paul Goddard (1959) angol labdarúgó, edző
 Paul Goddard (1963) angol-ausztrál színész
hasonló nevűek
 Paul Beck Goddard (1811–1866) amerikai feltaláló